Campobello kan have flere betydninger:

 Campobello di Licata en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Campobello di Mazara en italiensk by i regionen Sicilien i Italien